Sfânta Elena se poate referi la:
 Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare
 Insula Sfânta Elena, insulă în Atlanticul de Sud, în largul coastelor Africii
 Sfânta Elena, sat în comuna Coronini din județul Caraș-Severin, Banat, România
 Sant'Elena, insulă a Veneției